Geschichte der Stadt Teschen – monografia Cieszyna autorstwa Antona Petera, wydana w 1888
 Geschichte der Stadt Teschen – monografia Cieszyna autorstwa Moritza Landwehra von Pragenau, wydana w 1976